Суоменлінна — район Гельсінкі
 Свеаборг (Суоменлінна) — фортеця у районі Суоменлінна міста Гельсінкі